Bartkowski:

 Bartkowski, polski herb szlachecki, odmiana herb u Przegonia
 Bolesław Bartkowski
 Czesław Bartkowski (* 1943, Łódź), polski perkusista jazzowy; pedagog
 Jan Bartkowski (1811–1893), oficer powstania listopadowego, rewolucjonista, działacz emigracyjny, karbonariusz, pamiętnikarz, tłumacz, nauczyciel języków obcych.
 Julian Stanisław Bartkowski (* 1954, Jurowice), polski polityk
 Walerian Zawierski-Bartkowski (1798–1861, Paryż), dowódca w powstaniu
 Wiesław Bartkowski (* 1968), polski piłkarz, grający na pozycji obrońcy
 Zyta Anna Oryszyn, née Bartkowska (* 1940, Zagórz), polska pisarka
 Bartkowski Dwór, osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Wieliczki